Manufacturing execution system, een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter
 Mössbauer-emissiespectroscopie, een speciale vorm van Mössbauerspectroscopie
 MES (scheikunde), een organische verbinding